Weissel ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Weissel (1841–1886), österreichischer Jurist, Dichter und Übersetzer

Siehe auch:
 Veissel
 Weisel
 Weißel